Leutze ist der Nachname folgender Personen:
 Emanuel Leutze (1816–1868), deutsch-amerikanischer Historienmaler
 Eugene Henry Cozzens Leutze (1847–1931), Admiral der United States Navy, nach ihm wurde der Zerstörer USS Leutze (DD-481) benannt

Siehe auch:
 Leuze
 Loitze